Scheibl ist der Familienname folgender Personen:

 Eligius Scheibl (1851–1936), Bürgermeister von Salzburg 1898 bis 1900 
 Hubert Scheibl (* 1952), österreichischer Maler
 Johann Adam Scheibl (1710–1773), österreichischer Organist und Kirchenkomponist
 Sonja Scheibl (* 1979), deutsche Trap-Sportschützin
 Stefan Scheibl (* 1963), deutscher Offizier
 Susanna Scheibl (1842–1920), österreichische Mundartschriftstellerin

Siehe auch:
 Scheibel